Biografies:
Andrew Sachs, actor britànic d'origen alemany
Curt Sachs, musicòleg alemany i un dels fundadors de l'organologia moderna
Eddie Sachs, pilot estatunidenc de curses automobilístiques
Georg Tobias Ludwig Sachs, físic alemany
Hans Sachs, poeta, dramaturg i sabater alemany
Julius von Sachs, botànic prussià
Léo Sachs, compositor alemany
Melchior Ernst Sachs, compositor alemany
Nelly Sachs, escriptora i poeta alemanya
Paul J. Sachs, home de negocis i director de museu estatunidenc
Philipp Jacob Sachs von Löwenheim, metge alemany

 Miscel·lània:
Fichtel & Sachs, empresa alemanya de components d'automoció
Goldman Sachs, un dels grups de banca d'inversió i valors més grans del món
Hornbostel-Sachs, sistema per a la classificació dels instruments musicals
Lesió de Hill-Sachs, depressió cortical a la part posterolateral del cap humeral
Malaltia de Tay-Sachs, una de les principals malalties lisosomals
Sachs Harbour, llogarret a la Regió Inuvik dels Northwest Territories, Canadà
Sachs (motocicleta), motocicletes fabricades per Fichtel & Sachs i els seus successors